Илья́ Толсто́й:
 
 Толстой, Илья Ильич (1897—1970) — автор сербохорватско-русского словаря.
 Толстой, Илья Владимирович (1930—1997) — филолог-русист, профессор.
 Толстой, Илья Львович (1866—1933) — русский писатель, журналист и педагог.